Sezon 1952/1953 był 73. w historii angielskiej piłki nożnej.

Zwycięzcy poszczególnych rozgrywek klubowych

Rozgrywki ligowe

First Division

Second Division

Third Division North

Third Division South 

Sezony piłki nożnej w Anglii
1952 w piłce nożnej
1953 w piłce nożnej
1952 w Wielkiej Brytanii
1953 w Wielkiej Brytanii